Stockhorn – montagna delle Alpi Pennine
Stockhorn – montagna delle Prealpi Bernesi